

Patronyme 

 Henriette Bidouze (1921-1989), militante communiste et féministe.
 René Bidouze (1922-2022), syndicaliste français, dirigeant du mouvement syndical des fonctionnaires CGT.

Toponyme 

 Viellenave-sur-Bidouze est une ancienne commune qui a fusionné avec Bergouey le  pour former ce qui deviendra Bergouey-Viellenave.

Hydronyme 
 La Bidouze est un cours d'eau qui traverse le département des Pyrénées-Atlantiques) et un affluent gauche de l'Adour.